(1943-), homme d'affaires américain, pilote de voiture de course et exploitant du casino
  (1949-1974), membre de l'Armée républicaine irlandaise provisoire mort à la suite d'une grève de la faim en Angleterre.
 Michael Gaughan,un acteur connu pour Edward aux mains d'argent (1990) et Terminal Velocity (1994)

Source de la traduction 

Homonymie de personnes